

Codici 
 FR2 – codice NUTS della Zone d'études et d'aménagement du territoire del Bassin Parisien

Altro 
 FR2 – materiale composito
 FR2 – linea ferroviaria regionale